Meškank ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Meškank (auch Johann Meschgang; 1905–1972), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Volkskundler
 Timo Meškank (* 1965), deutscher Historiker, Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer